Iyoha ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Iyoha (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Osamu Henry Iyoha (* 1998), japanischer Fußballspieler